

Patronyme 

 Antonio Creus (1924-1996), pilote motocycliste et automobile espagnol ;
 Éliane de Creus (1905-1997), chanteuse et actrice française ;
 Joan Creus (né en 1956), joueur espagnol de basket-ball ;
 Julian Creus (1917-1992), haltérophile britannique ;
 Ricard Creus i Marzo (1928-2021), écrivain et poète catalan.

Toponymes 

 Cap de Creus : extrémité orientale de la Péninsule Ibérique et des Albères.
 Phare du Cap de Creus